Aero Estates Airport ist der Name mehrerer Flughäfen in den Vereinigten Staaten:

 Aero Estates Airport (Illinois)
 Aero Estates Airport (Illinois)
 Aero Estates Airport (Denton County, Texas)
 Aero Estates Airport (Henderson County, Texas)
 Aero Estates Airport (Wisconsin)